Slapy kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Slapy (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), Okres Praha-Západ, 
 Slapy (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar